7-й чемпионат Азии по волейболу среди женщин прошёл с 24 по 31 июля 1993 года в Шанхае (Китай) с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 5-й раз в своей истории и в 4-й раз подряд выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Гонконг, Индонезия, Казахстан, Китай, КНДР, Новая Зеландия, Таиланд, Тайвань, Узбекистан, Филиппины, Шри-Ланка, Южная Корея, Япония.

Система проведения чемпионата 
14 команд-участниц на первом этапе разбиты на четыре группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) выходят во второй этап, где образовывают две группы по 4 команды. Учитываются результаты игр команд между собой на первом этапе. 4 команды (по две лучшие из каждой группы) выходят в полуфинал плей-офф и по системе с выбыванием определяют призёров первенства. Итоговые 5—6 и 7—8 места в стыковых матчах разыгрывают команды, занявшие в группах второго этапа соответственно 3-и и 4-е места.

По подобной системе 9—14-е места разыгрывают команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

Первый этап

Группа А 

 24 июля: Китай — Индонезия 3:0.
 25 июля: Индонезия — Гонконг 3:0.
 26 июля: Китай — Гонконг 3:0 (15:0, 15:2, 15:0).

Группа В 

 24 июля: Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:1, 15:4, 15:1).
 25 июля: Таиланд — Новая Зеландия 3:0.
 26 июля: Япония — Таиланд 3:0 (15:4, 15:2, 15:1).

Группа С 

 24 июля: Южная Корея — Австралия 3:0 (15:6, 15:0, 15:11); Узбекистан — Шри-Ланка 3:0 (15:5, 15:0, 15:5).
 25 июля: Австралия — Шри-Ланка 3:0 (15:3, 15:6, 15:2); Южная Корея — Узбекистан 3:0 (15:2, 15:5, 15:4).
 26 июля: Узбекистан — Австралия 3:1 (13:15, 16:14, 15:9, 15:0); Южная Корея — Шри-Ланка 3:0 (15:0, 15:2, 15:1).

Группа D 

 24 июля: Казахстан — Филиппины 3:0 (15:4, 15:3, 15:5); Тайвань — КНДР 3:1.
 25 июля: Казахстан — КНДР 3:0; Тайвань — Филиппины 3:0.
 26 июля: КНДР — Филиппины 3:0; Тайвань — Казахстан 3:1 (15:13, 15:8, 9:15, 15:12).

Второй этап (за 1—8 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа E 

 28 июля: Южная Корея — Индонезия 3:0 (15:1, 15:4, 15:1); Китай — Узбекистан 3:0 (15:2, 15:4, 15:1).
 29 июля: Узбекистан — Индонезия 3:0; Китай — Южная Корея 3:1 (8:15, 15:5, 15:7, 15:9).

Группа F 

 28 июля: Япония — Казахстан 3:0 (15:0, 15:6, 15:10); Тайвань — Таиланд 3:0 (15:3, 15:8, 15:3).
 29 июля: Казахстан — Таиланд 3:0; Япония — Тайвань 3:0 (15:6, 15:7, 15:6).

Второй этап (за 9—14 места) 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт второго

Группа G 

 28 июля: Гонконг — Шри-Ланка 3:0.
 29 июля: Австралия — Гонконг 3:0 (15:5, 15:10, 15:3).

Группа H 

 28 июля: Новая Зеландия — Филиппины 3:0.
 29 июля: КНДР — Новая Зеландия 3:0.

Классификационные матчи

За 13-е место 
30 июля
 Филиппины — Шри-Ланка 3:0.

За 11-е место 
30 июля
 Новая Зеландия — Гонконг 3:0.

За 9-е место 
30 июля
 КНДР — Австралия 3:0 (15:8, 15:10, 15:3).

За 7-е место 
31 июля
 Таиланд — Индонезия 3:0.

За 5-е место 
31 июля
 Казахстан — Узбекистан 3:0.

Плей-офф

Полуфинал 
30 июля
 Китай — Тайвань 3:0 (15:0, 15:7, 15:-)
 Япония — Южная Корея 3:0 (15:11, 15:12, 15:5)

Матч за 3-е место 
31 июля
 Южная Корея — Тайвань 3:0 (15:3, 15:6, 15:6)

Финал 
31 июля
 Китай — Япония 3:0 (15:5, 15:9, 15:9)

Итоги

Положение команд

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди женщин
1993 год в волейболе
Июль 1993 года
1993 год в Китае
Чемпионаты Азии в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Международные соревнования по волейболу в Китае
Волейбол